Ольховей — название рек:

Россия 
 Ольховей (приток Косью) — река.
 Ольховей (приток Усы) — река.